Ве́рхний — топоним.

Казахстан 
 Верхний — село в Хромтауском районе Актюбинской области.

Россия

Населённые пункты 
 Верхний — хутор в Чишминском районе Башкортостана.
 Верхний — участок в Заларинском районе Иркутской области.
 Верхний — посёлок в Сегежском районе Карелии.
 Верхний — хутор в Кореновском районе Краснодарского края.
 Верхний — хутор в Славянском районе Краснодарского края.
 Верхний — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Верхний — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.

Острова 
 Верхний — остров в Финском заливе.
 Верхний — остров на озере Фролиха близ Байкала.
 Верхний (или о. им. Белова) — один из Талабских островов на Псковском озере

См. также 
 Верхний Мост
 Верхний переулок
 Верхнее
 Верхняя
Верхнов